Ceratosauria (que vem de Ceratosaurus, "lagarto com chifres") é um clado de dinossauros terópodes, característicos do período Jurássico, mas presentes também no Cretáceo. Inclui todos os terópodes que compartilham um ancestral com o Ceratosaurus mas não com as aves.

Os ceratossaurianos, como são chamados os dinossauros pertencentes a esta ordem, viveram principalmente na África e na América do Sul, mas também habitaram a Europa e a América do Norte. Os ceratossaurianos tinham como alimento a carne de outros dinossauros, caracterizando-se assim por alimentação carnívora, muito comum nos terópodes.

São um dos grupos mais primitivos de terópodes; muitos apresentam quatro dígitos nas mãos e outras características de dinossauros menos recentes. Possuem crânios robustos e braços curtos, característica ainda mais extrema na família Abelisauridae. É provável que divergiram dos outros terópodes no fim do Triássico, tornando-se um grupo bem sucedido desde então, apesar de não terem sido encontrados fósseis no Jurássico Médio.

Esses dinossauros variavam bastante de tamanho sendo que os menores tinham cerca de 2 m de comprimento, e os maiores tinham até aproximadamente 9 m de comprimento, ou talvez mais. Apesar do nome, nem todos os membros deste clado possuíam chifres.

Existem dois tipos de dinossauros ceratossauros no Jurássico Superior de Portugal: Ceratosaurus e abelissaurídeos indeterminados.

Paleobiologia

Anatomia 
Entre as características que definem os ceratossaurianos está o aumento na altura e na ornamentação dos crânios, assim como a diminuição dos membros dianteiros. Seu ílio, ísquio e púbis formavam um único osso fundido. Entre os abelissaurídeos, algumas destas características eram ainda mais exageradas, com braços menores que os de qualquer outro terópode. Apesar dos braços atrofiados, nenhum abelissaurídeo perdeu algum dígito ou qualquer elemento crítico dos membros dianteiros. Algumas variações nas ligações também foram observadas nos ceratossaurianos, e foi sugerido que eles talvez tenham tido mais mobilidade dos ombros do que outros terópodes.

Geografia 
Os ceratossaurianos aparentemente possuíam uma população global que se divergiu no início do Jurássico, mas provavelmente desapareceram da Laurásia no Cretáceo, com os poucos espécimes do Cretáceo que foram encontrados lá tendo retornado posteriormente da Gondwana.

Abelissaurídeos em particular tiveram grande sucesso na Gondwana, principalmente no Cretáceo. Alguns espécimes da Gondwana viveram no Jurássico Superior, e possivelmente até no Jurássico Médio, estendendo muito a linha do tempo dos abelissaurídeos. Alguns paleontólogos acreditam que um grande deserto tenha mantido os abelissaurídeos presos no sul da Gondwana até o Jurássico Superior. Foi também observado que os ceratossaurianos do Cretáceo Superior são menos comuns em áreas dominadas por tetanuranos (África) e celurossauros (América do Norte e Ásia).

Dieta 
Os ceratossaurianos eram predominantemente carnívoros, com uma exceção conhecida, Limusaurus inextricabilis, um herbívoro com um bico sem dentes. Supõe-se que o Ceratosaurus tenha ingerido uma grande quantidade de peixes e outros animais aquáticos, mas essa ideia foi contrariada por alguns paleontólogos. Marcas de dentes em carnívoros maiores como o Allosaurus indicam que o Ceratosaurus talvez comesse animais mortos com frequências.

Filogenia 
Atualmente, o clado Ceratosauria é dividido em dois subgrupos, Ceratosauridae e Abelisauroidea, este último subdividio em Abelisauridae e Noasauridae. O mais antigo ceratossauriano conhecido é o Berberosaurus liassicus, de há 185 milhões de anos, sendo também o mais primitivo. Sua classificação exata ainda é controversa.

O cladograma seguinte segue a classificação de Diego Pol e Oliver W. M. Rauhut, 2012.

Ver também 

 Taxonomia dos dinossauros

Terópodes